Peter Kerr (1795-1861) – amerykański kolonista, założyciel miasta Burnet w Teksasie
 Peter Kerr (1820-1912) – szkocki architekt pracujący w Australii
 Peter Kerr (ur. 1891-1969) – szkocki piłkarz
 Peter Francis Walter Kerr (1922-2004) – brytyjski arystokrata, polityk i posiadacz ziemski, 12. markiz Lothian
 Peter Kerr (ur. 1940) – szkocki pisarz, farmer i muzyk jazzowy
 Peter Kerr (ur. 1967) – szkocki politolog, również kabareciarz
 Peter Kerr (ur. 1940) – australijski prawnik oraz sędzia i działacz piłki wodnej

Zobacz też